El término coronel puede hacer referencia a:

Coronel, grado militar.

Antropónimos
Familia Coronel, familia noble segoviana de ascendencia judeoconversa.
María Coronel, página de desambiguación.
José García de Salcedo Coronel, escritor español del siglo XVII.
Bárbara Coronel, actriz española del siglo XVII.
Pedro Coronel y Rafael Coronel, pintores mexicanos del siglo XX.
Tom Coronel, piloto de automóviles.
Ignacio Coronel, narcotraficante mexicano.
Hernán Coronel, cantante.
Mace Coronel, actor estadounidense.

Topónimos
Coronel, comuna de Chile.
Coronel, estación de tren de la mencionada comuna.
Provincia de Coronel Portillo
Coronel BelisleCoronel Bogado, página de desambiguaciónCoronel Charlone, página de desambiguaciónCoronel FabricianoCoronel VidalCoronel MartínezCoronel OviedoCoronel PringlesCoronel SuárezGuerraBatalla de Coronel, de la Primera Guerra MundialCoronel (HSK 10), barco de guerra alemán.

CulturaCoronel, canción del grupo español La Oreja de Van Gogh.Coronel Bolognesi Fútbol ClubCoronel Sanders', fundador e imagen de Kentucky Fried Chicken''